Stati Uniti d'America
Fairmount – census-designated place della Contea di Jefferson, Colorado
Fairmount – città della Contea di Richland, Dakota del Nord
Fairmount – città della Contea di Gordon, Georgia
Fairmount – villaggio della Contea di Vermilion, Illinois
Fairmount – città della Contea di Grant, Indiana
Fairmount – census-designated place della Contea di Somerset, Maryland
Fairmount – census-designated place della Contea di Onondaga, New York
Fairmount – census-designated place della Contea di Hamilton, Tennessee